Богдан Лазука ( или Bogdan Łazuka; род. 31 октября 1938) — польский актёр театра, кино, телевидения и кабаре; также певец.

Биография 
Богдан Лазука родился в Люблине. Актёрское образование получил в Государственной высшей театральной школе (теперь Театральная академия им. А. Зельверовича) в Варшаве, которую окончил в 1961 году. Ученик Людвика Семполинского и Казимежа Рудзкого. Дебютировал в Современном театре в Варшаве в 1960. Актёр театров в Варшаве. Выступает также в спектаклях «театра телевидения» (с 1961 года); играл роли в «Кабаре джентльменов в возрасте».

Избранная фильмография 
  — Пан Анатоль ищет миллион / Pan Anatol szuka miliona
  — Профессор / Pan Profesor. Monografia raczej żartobliwa
  — Завтра премьера / Jutro premiera
  — Новогоднее приключение / Przygoda noworoczna
  — Прерванный полёт / Przerwany lot
  — Вернись, Беата! / Beata
  — Капитан Сова идёт по следу / Kapitan Sowa na tropie (только во 2-й серии)
 – — Домашняя война / Wojna domowa (в 7-й и 15-й серии)
  — Брак по расчёту / Małżeństwo z rozsądku
  — Давай любить сиренки / Kochajmy syrenki
  — Приключение с песенкой / Przygoda z piosenką
  — Дятел / Dzięcioł
  — Не люблю понедельник / Nie lubię poniedziałku
  — Кудесник за рулём / Motodrama
  — Разыскиваемый, разыскиваемая / Poszukiwany, poszukiwana
  — Цветок папоротника / Kwiat paproci
  — Нет розы без огня / Nie ma róży bez ognia
 – — Сорокалетний / 40-latek (во 8-й и 18-й серии)
  — Я — мотылёк, или Роман сорокалетнего / Motylem jestem, czyli romans 40-latka
  — Брюнет вечерней порой / Brunet wieczorową porą
  — Хэлло, Шпицбрудка / Hallo Szpicbródka
  — Карьера Никодима Дызмы / Kariera Nikodema Dyzmy (в 3-й и 4-й серии)
  — Алиса / Alice

Признание 
 1977 — Серебряный Крест Заслуги.
 1979 — Нагрудный знак «За заслуги перед польской культурой».
 1985 — Медаль «40-летие Народной Польши».
 2001 — Кавалерский крест Ордена Возрождения Польши.
 2013 — Золотая медаль «За заслуги в культуре Gloria Artis».

Литература 

 ...trzymam się!!! / Bohdan Łazuka. — Warszawa: Dom Wydawniczy Szczepan Szymański, 1993. — 178 с. ISBN 8385606300

Примечания

Ссылки 

 Актёр на сайте filmpolski.pl 
 Актёр на сайте e-teatr.pl 
 Фотографии на сайте fototeka.fn.org.pl

Выпускники Театральной академии им. А. Зельверовича